Noche eterna puede hacer referencia a:
 Noche eterna (Endless Night en inglés) (1947-), una novela de la escritora británica Agatha Christie publicada en  1967.
 Musik i mörker (1948), película sueca conocida como Música en la oscuridad en España y Música en la noche en Argentina, dirigida por Ingmar Bergman en 1948.
 Noche eterna (2008-), telenovela mexicana.